Quirnbach (Westerwald), een plaats in het Duitse district Westerwaldkreis, Rijnland-Palts
Quirnbach/Pfalz, een plaats in het Duitse district Kusel, Rijnland-Palts